

Стрелковые, мотострелковые и пехотные полки 
 Ярославский 117-й пехотный полк
 117-й гвардейский мотострелковый полк
 117-й стрелковый полк

Авиационные полки 
 117-й гвардейский истребительный авиационный полк
 117-й корректировочный разведывательный авиационный полк

Артиллерийские и минометные полки 
 117-й гвардейский артиллерийский полк
 117-й артиллерийский полк противотанковой обороны
 117-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк
 117-й минометный полк
 117-й гаубичный артиллерийский полк
 117 гвардейский корпусной артиллерийский полк

Танковые полки 
 117-й танковый полк
 117-й гвардейский танковый полк

Кавалерийские полки 
 117-й кавалерийский полк